Лучшие синглы США 1980 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1980 год.

Список 1980 года 
 По 6 недель на первом месте пробыли синглы «Call Me» группы Blondie и «Lady» Kenny Rogers.
 По 4 недели на первом месте пробыли сразу 6 синглов в году: «Rock With You» певца Майкла Джексона, «Upside Down» певицы Дайаны Росс, «Crazy Little Thing Called Love» группы Queen, «Another Brick in the Wall» группы Pink Floyd, «Funkytown» группы Lipps Inc. и «Magic» певицы Оливии Ньютон-Джон.

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1980 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 
 Лучшие синглы США 1980 года
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)
  Billboard Top Hits 1975-1981 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 1980 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1980 год в музыке США